«Flesh for Fantasy» () — третий сингл британского певца Билли Айдола с альбома Rebel Yell, вышедший в  году. Считается одной из наиболее известных композиций Айдола, на что повлияла, в частности, активная ротация на телеканале MTV.

Рецензент сайта Allmusic назвал «Flesh for Fantasy» одним из лучших примеров «амбициозного сплава хард-роковых риффов и танцевальной стилистики новой волны», характерного для творчества Айдола 1980-х годов: энергичные гитарные риффы обрамляются задающей грув басовой партией и драм-машиной, а дополняет картину фирменная насмешливая манера пения певца, делающего похотливые намёки в куплетах и переходящего на «чудовищный рёв» в припеве. Журнал Rolling Stone писал, гитара Стива Стивенса полна «несфокусированной психоделии».

Списки композиций

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни Билли Айдола
Синглы Chrysalis Records
Песни Великобритании
Песни на английском языке